

Cinema e teatro 
 State of the Union – commedia teatrale del 1946 di Russel Crouse e Howard Lindsay
 Lo stato dell'Unione (State of the Union) – film del 1948 film di Frank Capra
 xXx 2: The Next Level (xXx: State of the Union) – film del 2005 di Lee Tamahori

Musica 
 State of the Union (album) – un album compilation della Dischord Records di artisti vari 
 State of the Union – canzone di David Ford
 State of the Union – canzone dall'album Siren Song of the Counter Culture del gruppo musicale punk Rise Against
 State of the Union – gruppo musicale prodotto da WTII Records
 State of the Union – gruppo musicale con Brooks Williams e Boo Hewerdine

Televisione 
 State of the Union with Jake Tapper – talk show di notizie della domenica mattina della CNN
 Tracey Ullman's State of the Union – serie televisiva di sketch comici
 State of the Union – miniserie televisiva britannica del 2019

Altro 
 Australian Provincial Championship o The State of the Union –competizione di una unione di rugby australiana
 State of the Union (romanzo) – romanzo del 2005 di Douglas Kennedy
 State of the Union – fumetto della Creators Syndicate
 State of the Union – romanzo del 2019 dello scrittore Nick Hornby

Pagine correlate 
 Lo stato dell'unione (disambigua)
 Discorso sullo stato dell'Unione